Tjuvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjuvtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Tjuvtjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Tjuvtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712117-146518), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjuvtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712140-146524), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjuvtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712141-146508), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Tjuvtjärnen, sjö i Härnösands kommun, 
Stor-Tjuvtjärnen, sjö i Härnösands kommun, 
Tjuvtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Tjuvtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Tjuvtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (4,48 ha)
Tjuvtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (9,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn